Рохелио Гонзалез има више значења:

 Рохелио Гонзалез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рохелио Гонзалез (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику